Punakʽa – dystrykt w Bhutanie
 Punakʽa – miasto w Bhutanie, w dystrykcie Punakʽa